Hartland Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Hartland Township du comté de Beadle dans le Dakota du Sud.
 Hartland Township du comté de Kingsbury dans le Dakota du Sud.
 Hartland Township du comté de McHenry dans l'Illinois.
 Hartland Township du comté de Worth en Iowa.
  du comté de Kearny dans le Kansas.
  du comté de Livingston dans le Michigan.
  du comté de Freeborn dans le  Minnesota.
  du comté de Huron dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships